Calycuoniscus är ett släkte av kräftdjur. Calycuoniscus ingår i familjen Dubioniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Calycuoniscus